Bourbonnais (provincie), voormalige Franse provincie
 Bourbonnais (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois